

Українською мовою японські слова 大野 ([oːno], «велике поле») та 小野 ([ono], «мале поле») пишуться однаково — Оно. Статті, що стосуються Японії і мають різне написання японською, згруповано у відповідні групи 大野 та 小野.

Топоніми

大野 
Оно — місто в Японії, у префектурі Фукуй.
Повіт Оно
Повіт Оно (Ґіфу)
Повіт Оно (Міно)
Повіт Оно (Ойта)
Повіт Оно (Фукуй)
Оно — містечко в Японії, у префектурі Ґіфу.
Оно — колишнє містечко в Японії, у префектурі Айті. Складова сучасного міста Сінсіро.
Оно — колишнє містечко в Японії, у префектурі Айті. Складова сучасного міста Токонаме.
Оно — колишнє містечко в Японії, у префектурі Ісікава. Складова сучасного міста Ісікава.
Оно — колишнє містечко в Японії, у префектурі Канаґава. Складова сучасного міста Хірацука.
Оно — колишнє містечко в Японії, у префектурі Наґасакі. Складова сучасного міста Сасебо.
Оно — колишнє містечко в Японії, у префектурі Ойта. Складова сучасного міста Бунґо-Оно.
Оно — колишнє містечко в Японії, у префектурі Фукуй. Складова сучасного міста Оно.
Оно — колишнє містечко в Японії, у префектурі Фукуока. Складова сучасного міста Онодзьо.
Оно — колишнє містечко в Японії, у префектурі Хіросіма. Складова сучасного міста Хацукаїті.
Оно — колишнє містечко в Японії, у префектурі Хоккайдо. Складова сучасного міста Хокуто.
Оно — назва багатьох колишніх сіл в Японії.
Оно — гора в Японії, у містечку Ямакіта префектури Канаґава.
Оно — річка в Японії, у префекутрах Міядзакі, Кумамото й Ойта.

小野 
Оно — місто в Японії, у префектурі Хьоґо.
Оно — містечко в Японії, у префектурі Фукусіма.
Оно — колишнє містечко в Японії, у префектурі Наґано. Складова сучасного міста Тацуно.
Оно — колишнє містечко в Японії, у префектурі Фукуока. Складова сучасного міста Коґа.

Інше 
 Оно () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар

Персоналії

大野 
Оно — японське прізвище.

小野 
Оно — японське прізвище.
Оно Йоко — японська й американська художниця, музикант. Дружина Джона Леннона.

Інше 
Оно — хан в Японії, в провінції Етідзен.

Японські прізвища